На світовому музичному ринку домінуючими є чотири основних звукозаписуючих лейбли (так звані мейджор-лейбли). Ці 4 компанії контролюють близько 70% світового музичного ринку і близько 85% музичного ринку США, у такий спосіб роблячи музичний ринок прикладом олігополії:

 Незалежні лейбли 28,4%
 Universal Music Group (Франція/США) 25,5%
 Sony BMG Music Entertainment 21,5% (BMG — прибуток 2,8 мільярдів $ (2000), Sony Music Entertainment — ~6 мільярдів $.)
 EMI Group (Велика Британія) 13,4%
 Warner Music Group (США) 11,3%
(за даними IFPI  2005 року)

Загальний обсяг ринку оцінюється в 30-40 мільярдів доларів США у 2004 році (за даними RIAA  — 40 мільярдів і IFPI — 32 мільярди). Загальні річні продажі одиниць продукції (компакт-дисків, MP3, відеокліпв) у 2004 році склали 3 мільярди доларів.

У 1918 році світові продажі грамзаписів оцінювалися в 100 мільйонів одиниць.

Музичні лейбли